Westley (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Westley (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk